Ludvík V. bylo jméno těchto panovníků:

 Ludvík V. Francouzský, zvaný Lenivý († 987) – západofranský král v letech 986–987
 Ludvík V. Bavorský, též Wittelsbašský (1315–1361) – hornobavorský vévoda 1347–1361 a jako Ludvík I. braniborský markrabě a tyrolský hrabě
 Ludvík XIV., řečený Král Slunce (1638–1715) – francouzský král 1643–1715, předtím jako Ludvík V. z Viennois dauphin

Rozcestníky - panovník